

Affaire 

Affaire peut faire référence à :
 affaire criminelle ;
 affaire politico-financière.

Affaires 

Au pluriel, les affaires désignent l'ensemble des activités financières, commerciales, industrielles.

Affaires peut faire référence à :
 chiffre d'affaires, le total des ventes nettes de biens et de services facturées par une entreprise sur un exercice comptable ;
 éthique des affaires ;
 droit des affaires ;
 affaires étrangères ;
 processus d'affaires ; 
 Affaires publiques, parti politique tchèque fondé en 2001.

L'Affaire 

 L'Affaire, film de Sergio Gobbi (1994) ;
 L'Affaire, EP du groupe Eiffel (1999).

L'Affaire peut aussi désigner :
 l'affaire Dreyfus, une affaire d'État française autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, qui est finalement innocenté.